Jméno a příjmení Jiří Růžička má více nositelů:

 Jiří Růžička (spisovatel) (1913–???) – český redaktor a spisovatel, autor knih pro mládež
 Jiří Růžička (basketbalista) (* 1941) – bývalý československý basketbalista a trenér
 Jiří Růžička (horolezec) (1941–2012) – český horolezec, šéfredaktor časopisu Montana
 Jiří Růžička (pedagog) (* 1948) – český středoškolský pedagog a 1. místopředseda senátu ČR
 Jiří Růžička (klavírista) (* 1953) – český jazzový klavírista
 Jiří Růžička (herec) (1956–1999) – český herec, syn herečky Heleny Růžičkové
 Jiří Růžička (skladatel) – český hudební skladatel, klavírista a varhaník
 Jiří Růžička (starosta) (* 1977) – starosta města Vsetín